Залужаны — название населённых пунктов на Украине:

 Залужаны — село во Львовском районе Львовской области.
 Залужаны — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Залужаны — село в Самборском районе Львовской области.
 Залужаны — село в Ахтырском районе Сумской области.